Arthur Widmer ist der Name folgender Personen:

* Arthur Widmer (Politiker) (1877–1947), Schweizer Politiker 
 Arthur Widmer (Spezialeffektkünstler) (1914–2006), US-amerikanischer Spezialeffektpionier